

Села 
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Карлівська міська громада (до 17 липня 2020 — Карлівський район)
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Новосанжарська селищна громада (до 17 липня 2020 — Новосанжарський район)
 Давидівка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада